Борис Иванович Сове (; , Выборг, Великое княжество Финляндское — 15 августа 1962, Хельсинки, Финляндия) — профессор богословия, библеист и литургист, специалист по истории византийского богослужения и церковной гимнографии.

Биография 
Родился а в Выборге, в Великом княжестве Финляндском в купеческой семье. С 1909 года прислуживал при богослужениях, совершаемых епископом Выборгским и Финляндским Сергием (Страгородским).

Окончил Выборгское реальное училище. В 1920 году окончил Петроградский технологический институт и в том же году эмигрировал во Францию.

С 1925 года обучался в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, который окончил 1928 году, получив степень кандидата богословия I степени. Был оставлен в институте профессорским стипендиатом по кафедре Священной истории Ветхого Завета и древнееврейского языка. По направлению от института с 1928 по 1931 годы обучался в аспирантуре Оксфордского университета, где 14 февраля 1931 года защитил диссертацию «Эсхатология книги Иова» с присвоением степени бакалавра богословия.

С 1931 по 1939 годы — доцент Свято-Сергиевского богословского института по кафедре Священной истории Ветхого Завета и древнееврейского языка. Являлся членом братства Святой Софии. В 1936 году представил свои «Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета» на I Конгрессе православных богословов, проходившем в Афинах. Документ содержал 6 пунктов необходимых преобразований в православной герменевтике.

С 1939 года проживал в Хельсинки, где с 1941 по 1962 годы состоял заведующим Славянским отделом (Slavica) в библиотеке Хельсинкского университета, являясь членом Покровского прихода Финляндского благочиния Московского Патриархата и с 1952 года — членом Комиссии по исправлению богослужебных текстов Финляндской архиепископии Константинопольского Патриархата.

Скончался 15 августа 1962 года в Хельсинки и погребён на православном кладбище в районе в Лапинлахти.

Библиография 
 Эсхатология книги Иова. 1931. Оксфорд.
 Тезисы по Свящ. Писанию Ветхого Завета // Путь. 1936—1937. — № 52
 Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета: Для I конгресса правосл. богословов в Афинах (нояб. 1936 г.) // Альфа и Омега. М., 1994. — № 2. — С. 40-42.
 Евхаристия в древней Церкви и современная практика. // Живое Предание, Париж, 1937, вып.3. (М., 1997, с. 194—222.)
 Евхаристия в древней Церкви и современная практика // Вестник РХСД. — 1938. — № 2; — № 3. — С.5-9
 Последнее земное целование // Вестник РСХД. 1963. — № 68-69 (I—II) — С. 36-42
 Ликующая песнь восхождения // Вестник РСХД. 1967. — № 85 (III). — С. 16-34
 Миропомазание в Православной церкви // Вечное. Париж. 1968 — № 1.
 Русский Гоар и его школа // Богословские труды. М., 1969. — № 4. — C. 39-84.
 Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX—XX веках // Богословские труды. М., 1970. — № 5. — C. 25-68.
 Канон св. мученице Бландине // Вестник РХД. 1983. — № 139 (II) — С. 5-9
 Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета: Для I конгресса правосл. богословов в Афинах (нояб. 1936 г.) // Альфа и Омега. М., 1994. — № 2. — С. 40-42.
 История литургической науки в России // Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна Богослова. М., 1996. — № 2. — C. 21-98.
 Соборное дело Церкви // Церковно-исторический вестник. М., 2000. — № 6-7. — С. 159—163
 В день Апостола и Евангелиста Иоанна // Церковно-исторический вестник. М., 2000. — № 6-7. — С. 164—167
 Пророк евхаристического возрождения // Церковно-исторический вестник. М., 2000. — № 6-7. — С. 168—171

Примечания

Литература 
 Двадцатипятилетний юбилей Православного Богословского института в Париже: 1925—1950. — Париж, 1950. С. 23
 Борис Иванович Сове // Вестник РСХД. 1963. — № 1-2 (68-69)
 Н. Н. Сове Борис Иванович (некролог) // Журнал Московской Патриархии. — 1963. — № 5. — С. 27-28.
 Б. И. Сове // Богословские труды. М., 1969. — № 4. — С. 37-37.
 Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921—1972 / Составитель Н. М. Зернов. — Boston: G. K. Hall & Co., 1973.
 Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923—1939 / Сост. Н. А. Струве. М., Париж: Русский путь; YMCA-Press, 2000. С. 283
 Кравецкий А. Г. Три статьи Б. И. Сове (Предисловие к публикации) // Церковно-исторический вестник. М., 2000. № 6-7, стр. 155—157
 Зеньковский В. В. Из моей жизни: Воспоминания; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина. 2014. Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына / Книжница — 464 стр.

Ссылки 
 Сове Борис Иванович (биография)

Персоналии:Русская православная церковь в Финляндии
Богословы Финляндии
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Выпускники Выборгского реального училища
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Покровский приход (Хельсинки)
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний